Il singolare femminile del Brisbane International 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

La detentrice del titolo era Serena Williams ed è riuscita a difenderlo superando in finale Viktoryja Azaranka per 6-4, 7-5.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Serena Williams (campionessa)
 Viktoryja Azaranka (finale)
 Marija Šarapova (semifinale)
 Jelena Janković (semifinale)

  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (ritirata per un problema alla spalla destra)
  Sabine Lisicki (secondo turno, ritirata per una malattia)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)

Qualificate 

  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)

  Aleksandra Panova (primo turno)
  Ashleigh Barty (secondo turno, ritirata)

Lucky Loser 

  Hsieh Su-wei (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2014
WTA Tour 2014